Heslo Trapista má více významů:

Trapista (pivo) – pivo
Trapista – člen Řádu cisterciáků přísné observence